Кара Вокер (, * 26 листопада 1969) — сучасна афроамериканська художниця, котра у своїх працях досліджує расу, ґендер, сексуальність, насилля, ідентичність. Відома своєю живою картиною завбільшки з кімнату з чорних паперових силуетів. Живе у Нью-Йорку, працює на факультеті програми MFA у Рутгерському університеті.

Біографія 
Народилася у Стоктоні (Каліфорнія) у 1969 році. Її батько, Ларрі Вокер, має художню освіту, мати працювала адміністративним помічником.

У віці 13 років разом з батьком переїхала до Джорджії, коли він отримав посаду в Університеті Джорджії. Навчалася в Atlanta College of Art (1991) та Rhode Island School of Design (1994).

Привернула увагу у 1994 році своїм муралом з паперових силуетів «Gone, An Historical Romance of a Civil War as It Occurred Between the Dusky Thighs of One Young Negress and Her Heart». У 27 років стала другим наймолодшим отримувачем ґранту від John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. У 2007 відбулася повноформатна виставка «Kara Walker: My Complement, My Oppressor, My Enemy, My Love».

Живе у Нью-Йорку, з 2001 року є професором візуального мистецтва у Колумбійському університеті.

Виставки

Вибрані персональні виставки 
 2014: Creative Time, Brooklyn, NY.
 2014: Anything but Civil: Kara Walker's Vision of the Old South, Saint Louis Art Museum.
 2014: Emancipating the Past: Kara Walker's Tales of Slavery and Power, Jordan Schnitzer Museum of Art, Eugene, OR.
 2013: Kara Walker, Camden Arts Centre.
 2013: Kara Walker: Harper's Pictorial History of the Civil War, Pace Master Prints.
 2013: Kara Walker: Rise Up Ye Mighty Race!, The Art Institute of Chicago.
 2012: Kara Walker: More & Less, Douglas F. Cooley Memorial Art Gallery, Reed College.
 2011: Kara Walker: Fall Frum Grace, Miss Pipi's Blue, Lehman Maupin, Chrystie Street.
 Sikkema Jenkins & Co., New York, NY.
 2011: Kara Walker: A Negress of Noteworthy Talent, Fondazione Merz, Torino, Italy.
 2010: Kara Walker: Harper's Pictorial History of the Civil War (Annotated), Cincinnati Art Museum, OH.
 2009: Mark Bradford, Kara Walker, Sikkema Jenkins & Co., New York, NY.
 2009: Kara Walker: Estampes, Galerie Lelong, Paris.
 2008: Kara Walker: The Black Road, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, Malaga, Spain.
 2007: Kara Walker: My Complement, My Enemy, My Oppressor, My Love, Walker Art Center, Minneapolis, MN; traveled to Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Paris, France; Whitney Museum of American Art, New York, NY; Hammer Museum, University of California, Los Angeles, CA; Modern Art Museum of Fort Worth, Fort Worth, TX.
 2006: Kara Walker at the Met: After the Deluge, Metropolitan Museum of Art, New York, NY.
 2005: Song of the South, The Roy and Edna Disney / CalArts Theater, Los Angeles, CA.
 2004: Grub for Sharks: A Concession to the Negro Populace, Tate Liverpool, Liverpool, UK.
 2003: Kara Walker: Narratives of a Negress, The Tang Teaching Museum and Art Gallery at Skidmore College, Saratoga Springs, New York
 2002: Kara Walker, Slavery!, Slavery!, 25th Bienal de São Paulo, São Paulo, Brazil.
 2002: Kara Walker: Nat Turner's Revelation (an Important Lesson from our Negro Past You Will Likely Forget To Remember), Galerie Max Hetzler, Berlin, Germany
 2002: Kara Walker: An Abbreviated Emancipation (from the Emancipation Approximation), University of Michigan Museum of Art, Ann Arbor, Michigan
 2002: Kara Walker: For the Benefit of All the Rages of Mankind, An Exhibition of Artifacts, Remnants, and Effluvia EXCAVATED from the Black Heart of a Negress, Kunstverein Hannover, Hannover, Germany
 2001: Kara Walker, Taka Ishii Gallery, Tokyo, Japan
 2001: American Primitive, Brent Sikkema, New York, New York
 2001: Kara Walker: The Emancipation Approximation, A Series of Silhouette Prints, Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv, Israel
 2001: Disturbing Allegories, Vanderbilt University Fine Arts Gallery, Nashville, Tennessee
 2000: Kara Walker: Fantasies of Disbelief, Des Moines Art Center, Des Moines, Iowa
 2000: Why I Like White Boys, an Illustrated Novel by Kara E. Walker Negress, Centre d'Art Contemporain, Geneva, Switzerland
 1999: African't, Galleri Index, Stockholm, Sweden
 1999: Kara Walker: No mere words can Adequately reflect the Remorse this Negress feels at having been Cast into such a lowly state by her former Masters and so it is with a Humble heart that she so brings about their physical Ruin and earthly Demise, Capp Street Project at the Oliver Art Center, California College of Arts and Crafts, Oakland, California
 1999: Another Fine Mess, Brent Sikkema, New York, New York
 1999: Kara Walker, The McKinney Avenue Contemporary, Dallas, Texas
 1998: Kara Walker, Wooster Gardens/Brent Sikkema, New York, New York
 1998: Kara Walker, Forum for Contemporary Art, St. Louis, Missouri
 1998: Kara Walker: Prints, The Print Center, Philadelphia, Pennsylvania
 1998: Opera Safety Curtain for 1998-99 Season, Vienna State Opera House, Vienna, Austria
 1997: Kara Walker, Huntington Beach Arts Center, Huntington Beach, California
 1997: Kara Walker: Upon My Many Masters—An Outline, The Museum of Modern Art, San Francisco, California
 1997: Presenting Negro Scenes Drawn Upon My Passage Through the South and Reconfigured for the Benefit of Enlightened Audiences Wherever Such May Be Found, by Myself, Missus K.E.B. Walker, Colored, The Renaissance Society at the University of Chicago, Chicago, Illinois
 1997: May Be Found, By Myself, Missus K.E.B. Walker, Colored, The Renaissance Society at The University of Chicago, Chicago, IL.
 1996: From the Bowels to the Bosom, Wooster Gardens/Brent Sikkema, New York, New York
 1996: Ol’ Marster Paintin's and Silhouette Cuttings, Bernard Toale Gallery, Boston, Massachusetts
 1995: Look Away! Look Away! Look Away! Kara Elizabeth Walker, Center for Curatorial Studies, Bard College, Annandale-on-Hudson, New York
 1995: The Battle of Atlanta: Being the Narrative of a Negress in the Flames of Desire—A Reconstruction, Nexus Contemporary Arts Center, Atlanta, Georgia
 1995: The High and Soft Laughter of the N***** Wenches At Night, Wooster Gardens/Brent Sikkema, New York, New York

Примітки

Джерела 
 Hans Werner Holzwarth, ed. (2008). Art Now, Vol. 3: A cutting-edge selection of today's most exciting artists. Taschen. p. 488. ISBN 978-3-8365-0511-6. 
 Goldbaum, Karen, ed. Kara Walker: Pictures From Another Time. Seattle: Marquand Books, Inc. ISBN 1-891024-50-7
 Vergne, Phillppe. Kara Walker: My Complement, My Enemy, My Oppressor, My Love. Minneapolis: Walker Art Center. ISBN 978-0-935640-86-1

Посилання 
 The Time 100: Time Magazine's Profile of Kara Walker 
 Biography, interviews, essays, artwork images and video clips  from PBS series Art:21 — Art in the Twenty-First Century — Season 2 (2003)
 Interview with Kara Walker and Larry Walker in The Oral History Project  for Bomb_(magazine)
 Interview with Kara Walker on YouTube 
 An interview with Kara Walker
 Kara Walker's work information at the Walker Art Center
 Kara Walker's 2007 Whitney Exhibit 
 Kara E. Walker's Song of the South at  REDCAT
 A Horrible Beautiful Beast 
 Review of Kara Walker's work in Huckleberry Finn at CCA Wattis ICA, San Francisco 

Американські художниці
Члени Американської академії мистецтв і наук
Лауреати стипендії Мак-Артура